W Rumunii
 Filipești – gmina w okręgu Bacău
 Filipești – wieś w okręgu Bacău, w gminie Bogdănești
 Filipești – wieś w okręgu Bacău, w gminie Filipești
 Filipești – wieś w okręgu Braiła, w gminie Surdila-Găiseanca